Voici la liste des planètes mineures numérotées de 90001 à 91000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

90001-90100

90101-90200

90201-90300

90301-90400

90401-90500

90501-90600

90601-90700

90701-90800

90801-90900

90901-91000 

90001–990000